Эрик Юханссон ():
 Юханссон, Эрик (род. 1979) — шведский актёр.
 Юханссон, Эрик (род. 1985) — шведский фотограф-сюрреалист.
 Юханссон, Эрик (род. 1988) — шведский футболист.
  (1927—1992) — шведский хоккеист.